Jandrasits ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Jandrasits (* 1960), österreichischer Behindertensportler
 Josef Jandrasits (1898–1951), österreichischer Politiker (ÖVP)